

Cinéma 

 To Die For est un film américain réalisé par Deran Sarafian en 1989 ;
 To Die For est un film britannique réalisé par Peter Mackenzie Litten en 1994 ;
 To Die For est le titre original du film américano-britannique Prête à tout, réalisé par Gus Van Sant en 1995.

Musique 

 To/Die/For est un groupe finlandais de metal gothique fondé en 1999.